Mailleroncourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mailleroncourt-Saint-Pancras, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Mailleroncourt-Charette, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,